La saison 2016-2017 du championnat de Serbie de football D2 est la onzième édition du championnat de Serbie de football D2. Elle oppose cette seize clubs en une série de trente rencontres disputées selon le système aller-retour où les différentes équipes se confrontent une fois par phase.

Lors de cette saison, seize équipes s'affrontent dont deux relégués de première division et quatre promus de troisième division.

Les deux premiers du championnat sont promus en première division et sont remplacés par les deux derniers de cette même division. Les quatre derniers du championnat sont relégués en troisième division et sont remplacés par les quatre promus de cette division.

Équipes

Participants 

Un total de seize équipes participent au championnat, dix d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent quatre promus de troisième division que sont Budućnost Dobanovci, Mačva Šabac, OFK Odžaci et Radnički Pirot qui remplacent les relégués Sloga Petrovac na Mlavi, Donji Srem Pećinci, Loznica et Radnički Kragujevac 1923.

La ville de Belgrade est de loin la plus représentée avec six clubs participants, soit un peu plus du tiers du total : Bežanija, BSK Borča, Budućnost Dobanovci, OFK Belgrade, Sinđelić et Zemun.

Légende des couleurs

Classement et résultats

Classement 

Les équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suit : trois points pour une victoire, un point pour un match nul et zéro point pour une défaite. Pour départager les égalités, les critères suivants sont utilisés :
 Différence de buts générale
 Nombre de buts marqués.

Si ces critères ne permettent pas de départager les équipes à égalité, celles-ci occupent donc la même place au classement officiel. Si deux équipes sont à égalité parfaite au terme du championnat, les critères suivants sont utilisés :
 Points particuliers
 Différence de buts particulière
 Différence de buts générale
 Nombre de buts marqués
 Classement du fair-play.

Si deux équipes sont à égalité parfaite au terme de la phase préliminaire, il y a lieu de procéder au tirage au sort.

Le Bežanija Novi Belgrade, le BSK Borča, le ČSK Pivara Čelarevo et le Mačva Šabac se voient tous retirés un point en raison de suspicions de matchs truqués.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Tableau des rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs 

</div>

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 Championnat de Serbie de football D2

Lien externe 

 Site officiel de la Prva Liga

Serbie M2
Football D2 2016-2017
Football D2 2016-2017
Championnat de Serbie de football de deuxième division